USS Dace — имя двух американских подводных лодок.

 USS Dace (SS-247) — подводная лодка, находившаяся в составе ВМС США с 1943 по 1947, с 1951 по 1955 годы.
 USS Dace (SSN-607) — подводная лодка, находившаяся в составе ВМС США с 1964 по 1988 годы.